Эмиль Оскар Якоб Бруно Нёггерат (; ,  — , ) — немецко-американский гинеколог. Сын геолога . Отец писателя Феликса Нёггерата.

Получил образование и докторскую степень (1852) в своём родном городе, затем несколько лет был ассистентом Германа Фридриха Килиана в боннской гинекологической клинике.

В 1856—1885 гг. работал в США, первоначально как частнопрактикующий врач. Сотрудничал с Авраамом Якоби, в соавторстве с ним написал пособие «Вклад в акушерство и болезни женщины и ребёнка» (; 1858). Выдвинул понятие латентной гонореи, сформулировав гипотезу о том, что ряд женских болезней вызван передачей гонококка от мужчин с бессимптомным течением заболевания. В 1877 г. поступил на службу в больницу Маунт-Синай, став её первым штатным гинекологом. Редактировал American Journal of Obstetrics.

Вернувшись в Германию, последние годы жизни провёл в Висбадене.

Примечания 

Гинекологи Германии
Гинекологи США
Выпускники Боннского университета